Arbusti ima više značenja:
 Arbusti, Benevento
 Arbusti, Bolzano